Il singolare del New South Wales Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Pete Sampras era il detentore del titolo e ha battuto in finale Ivan Lendl 7-6(5) 6-4.

Seeds

  Pete Sampras (campione)
 N/A
  Thomas Muster (secondo turno)
  Cédric Pioline (primo turno)

 Petr Korda (semifinali) 
 Todd Martin (semifinali) 
 Marc Rosset (secondo turno) 
 Karel Nováček (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1994
ATP Tour 1994